Deverra intermedia är en flockblommig växtart som beskrevs av L.Chevall. Deverra intermedia ingår i släktet Deverra och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
intermedia